Killa Kali — другий студійний альбом американського репера Celly Cel, виданий 1 січня 1995 р. лейблами Jive Records і Sick Wid It Records. Виконавчий продюсер: Celly Cel. Мастеринг: Том Брік. Фото: Phunky Phat Graphix.

Список пісень

Семпли 
It's Goin' Down
 «How Deep Is Your Love» у вик. Кейта Света

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Celly Cel
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми